Otto Westphal ist der Name folgender Personen:

* Otto Westphal (Ministerialbeamter) (1869–1939), deutscher Ministerialbeamter
 Otto Westphal (Maler) (1878–1975), deutscher Maler
 Otto Westphal (Historiker) (1891–1950), deutscher Historiker
 Otto Westphal (Fußballspieler) (* 1911), deutscher Fußballspieler und -trainer 
 Otto Westphal (Chemiker) (1913–2004), deutscher Chemiker
 Otto Westphal-Rudolstadt (1902–1945), deutscher Maler 
 Otto Eduard Westphal (1853–1919), deutscher Kaufmann und Politiker